Takabe ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Takabe (* 1988), japanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Akira Takabe (* 1982), japanischer Fußballspieler